Архимандрит Поликарп (в миру Павел Петрович Соснин; 1792, Ярославль — 1868, Ростов) — священнослужитель Русской православной церкви.

Сын ключаря Ярославского собора. Родился в 1792 году. В 1803—1813 годах учился в Ярославской духовной семинарии и по окончании её в сентябре 1813 года был назначен преподавателем русского языка в Ярославское духовное училище. С марта 1814 года — преподаватель информаторического класса, затем — греческого и славянского языков и арифметики. С ноября 1816 года по декабрь 1817 года — инспектор училища. Затем до 15 июля 1821 года был библиотекарем Ярославской духовной семинарии.

После рукоположения во священника служил сначала в храме села Ниольский погост в Ростовском уезде, а с 14 марта 1827 года — в Покровской церкви Ростова. Уже вдовым вновь стал преподавать в Ярославском училище и 30 марта 1830 года принял монашество с именем Поликарп. С октября 1830 года был смотрителем Борисоглебского училища.

В октябре 1832 года он был назначен инспектором Астраханской духовной семинарии. В октябре 1836 года, 19 октября, одновременно с возведением в сан архимандрита был назначен директором Владимирской духовной семинарии и получил в управление Свято-Троицкий Данилов монастырь.

С 14 марта 1847 года, одновременно с увольнением от должности ректора семинарии он был назначен настоятелем Спасо-Яковлевского ставропигиального монастыря в Ростове, которым управлял до конца 1867 года. Оставался в монастыре до своей смерти  года и был в нём погребён.

Литература 
 Очерк жизни и ученых трудов бывших питомцев Ярославской духовной семинарии. Вып. 2 / Составил К. Д. Головщиков. — Ярославль: Типография губернской земской управы, 1893. — С. 34—35.

Персоналии:Ярославская духовная семинария (дореволюционная)
Архимандриты Русской православной церкви
Персоналии:Спасо-Яковлевский монастырь
Персоналии:Свято-Троицкий Данилов монастырь